Šonov är en ort i Tjeckien.   Den ligger i regionen Hradec Králové, i den nordöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Prag. Šonov ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Šonov är platt åt sydväst, men åt nordost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Šonov. Runt Šonov är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Nové Město nad Metují,  km sydost om Šonov. Trakten runt Šonov består till största delen av jordbruksmark. 

Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Orter i Hradec Králové (region)